TF1 INFO, nouvelle offre d'information digitale du Groupe TF1 rassemblant, l'information (rédactionnelle et audiovisuelle) des rédactions de TF1 et de LCI sous une même marque.

Histoire 
TF1 INFO fut lancé le 24 janvier 2022 et remplaça le site (lci.fr) et les applications de LCI.

Description 
TF1 INFO est un média digital d'information gratuit, ayant pour engagement de proposer une information de qualité et accessible à tous. Il rassemble ainsi la production de l'information des rédactions de TF1, LCI et TF1 INFO.

TF1 INFO couvre au format vidéo ou texte l'actualité nationale, internationale et régionale. Les articles illustrés en vidéo ou non sont rattachés à des rubriques (comme la plupart des médias d'information) telles que "International", "Politique", "Société", "Santé", etc.

Retrouvez également la chaîne LCI en direct ainsi que les JT de TF1 (Le 20H, LE 13H et LE WE) en direct.

Le site TF1 INFO propose un JT personnalisé, disponible depuis l'accueil du site et des applications (IOS, iPadOS et Android) dans la rubrique intitulée “Pour Vous”. Celui-ci vous propose ainsi automatiquement des extraits de journaux télévisés en fonction de vos centres d'intérêts. 

La plateforme est gratuite et financée par la publicité et des contenus sponsorisés.

Fiabilité 
L'entreprise NewsGuard a attribué la note « fiabilité » de 87.5/100 à tf1info.fr.

TF1 INFO accueil les reportages et articles de l'équipe "Les vérificateurs" (une équipe de journalistes spécialisée dans le fact-cheking et commune aux rédactions du groupe TF1).